Саль-Монжиска́р, Саль-Монжіскар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південь від Парижа, 155 км на південь від Бордо, 45 км на північний захід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 121 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 305,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Саль-Монжискар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї